Tenisový turnaj ATP BCR Open Romania 2010 se konal ve dnech 20. – 26. září v hlavním městě Rumunska Bukurešti venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Albert Montañés (semifinále)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Potito Starace (čtvrtfinále)
  Juan Ignacio Chela (vítěz)
  Daniel Gimeno Traver (1. kolo)
  Victor Hănescu (1. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Jérémy Chardy (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 

 Nasazení 
  Julian Knowle /  Horia Tecău (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Santiago Ventura Bertomeu (finále)
  '''Juan Ignacio Chela /  Łukasz Kubot (vítězové)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
BCR Open Romania